Vierville ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Vierville (Eure-et-Loir), Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Vierville (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Vierville-sur-Mer, Gemeinde im Département Calvados